Ruppertshofen ist ein Ortsname:

 Ruppertshofen (Ostalbkreis), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ruppertshofen (Rhein-Lahn-Kreis), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ruppertshofen (Ilshofen), Stadtteil von Ilshofen im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rupertshofen, Gemeindeteil und Dorf von Attenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ruppertsweiler